Спрыгин — русская фамилия.

Известные носители:
 Спрыгин, Иван Иванович (1873—1942) — известный русский геоботаник, доктор биологических наук, профессор, один из основоположников природоохранного дела в России.

 Спрыгина, Людмила Ивановна (1906—1999) — географ-страновед; дочь И. И. Спрыгина и Н. И. Спрыгиной, биограф своих родителей.
 Спрыгина, Нонна Ивановна (1880—1953) — археолог, этнограф, краевед.

Примечания